

Тшебунь — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Тшебунь — село в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства